Büttenbach ist ein Gewässername:

 Büttenbach (Götzenbach), linker Zufluss des Götzenbachs (zur Lein) im Götzenbachsee bei Göggingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Büttenbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst bei Züttlingen, Stadt Möckmühl, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Büttenbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll zwischen Lissingen und Birresborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Büttenbach (Schalksbach), rechter Hauptstrangoberlauf des Schalksbachs (zur Eyach, zum Neckar) bis nahe Stockenhausen, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg; mit Zillhauser Wasserfall

Siehe auch:
 Bittenbach
 Buttenbach